Ariobarzanes I puede referirse a:

 Ariobarzanes I de Capadocia, rey de nominal Capadocia entre los años 93 y 63 a. C. 
 Ariobarzanes I de Cío, gobernador de la ciudad griega de Cío, en Misia, durante el siglo V a. C.